Колкамыс — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Колкамыс — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.
 Колкамыс — село в Джангельдинском районе Костанайской области.